Az 1932. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 18 km-es versenyszámát február 10-én rendezték. A számot a svéd Sven Utterström nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen. A táv 19,7 km volt.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F18